Malaka (Kluet Tengah), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Malaka (Pemenang), plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Malaka (Situraja), plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java, Indonesië.
 Malaka (regentschap), regentschap op het eiland Timor, Indonesië

zie ook
 Malakka (staat), staat in Maleisië.
 Malakka (stad), stad in Maleisië.